All I Wanna Do (1998) - Canadees-Amerikaanse film
 All I Wanna Do (2011) - Marokkaanse documentaire
 All I Wanna Do (The Beach Boys) - single
 All I Wanna Do (Dannii Minogue) - single
 All I Wanna Do (Jo Jo Zep & The Falcons) - single
 All I Wanna Do (Sheryl Crow) - single
 All I Wanna Do (Martin Jensen) - single
 All I Wanna Do (EP) - EP van T. Mills
 All I Wanna Do Is Make Love to You - single van Heart